Séptima edición de la Copa de Ferias, en la que tomaron parte 48 equipos pertenecientes a 25 federaciones nacionales distintas, sin la presencia por primera vez y desde entonces de selecciones de ciudades.

La final, disputada a partido único, enfrentó al Ferencvárosi y la Juventus en el Stadio Comunale, en Turín, donde venció el equipo húngaro por 1-0.

El Real Zaragoza, campeón de la edición anterior, optó en esa ocasión no disputar la Copa de Ferias y disputar sólo la Recopa de Europa por haber ganado la Copa del Generalísimo.

Primera Ronda

Segunda Ronda

Rondas siguientes

Notas

Véase también 
 Copa de Ferias

Copa de Ferias
Fútbol en 1964
Fútbol en 1965
Ferencvárosi Torna Club